Di seguito una lista di asteroidi dal numero 486001 al 487000 con data di scoperta e scopritore.

486001-486100 

|-
|486001 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486002 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486004 - ||  ||  || OAM
|-
|486005 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486006 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486007 - ||  ||  || LINEAR
|-
|486008 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486009 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486010 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486011 - ||  ||  || LINEAR
|-
|486012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486013 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486014 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486015 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|486016 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486017 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486018 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486019 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486020 - ||  ||  || OAM
|-
|486021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486023 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486024 - ||  ||  || LINEAR
|-
|486025 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486026 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486027 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486028 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486029 - ||  ||  || OAM
|-
|486030 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486036 - ||  ||  || CSS
|-
|486037 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486038 - ||  ||  || CSS
|-
|486039 - ||  ||  || WISE
|-
|486040 - ||  ||  || CSS
|-
|486041 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486042 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486043 - ||  ||  || CSS
|-
|486044 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486047 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486052 - ||  ||  || OAM
|-
|486053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486054 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486055 - ||  ||  || OAM
|-
|486056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486057 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486058 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486059 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486060 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486062 - ||  ||  || LINEAR
|-
|486063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486064 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486065 - ||  ||  || LINEAR
|-
|486066 - ||  ||  || CSS
|-
|486067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486068 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486069 - ||  ||  || OAM
|-
|486070 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486071 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486073 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486074 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486075 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486076 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486077 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486080 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486081 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486088 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486089 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486090 - ||  ||  || CSS
|-
|486091 - ||  ||  || OAM
|-
|486092 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486095 - ||  ||  || CSS
|-
|486096 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486097 - ||  ||  || CSS
|-
|486098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486100 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

486101-486200 

|-
|486101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486104 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486105 - ||  ||  || OAM
|-
|486106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486107 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486108 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486109 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486110 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486112 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486113 - ||  ||  || CSS
|-
|486114 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486117 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486118 - ||  ||  || CSS
|-
|486119 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486121 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486122 - ||  ||  || OAM
|-
|486123 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486124 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486126 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486127 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486135 - ||  ||  || CSS
|-
|486136 - ||  ||  || LINEAR
|-
|486137 - ||  ||  || OAM
|-
|486138 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486140 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486142 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486143 - ||  ||  || OAM
|-
|486144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486145 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486153 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486154 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486158 - ||  ||  || CSS
|-
|486159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486161 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486162 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486163 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486164 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486165 - ||  ||  || LINEAR
|-
|486166 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486169 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486170 Zolnowska||  ||  || Zolnowski, M., Kusiak, M.
|-
|486171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486173 - ||  ||  || CSS
|-
|486174 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486175 - ||  ||  || WISE
|-
|486176 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486177 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486178 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486179 - ||  ||  || CSS
|-
|486180 - ||  ||  || CSS
|-
|486181 - ||  ||  || OAM
|-
|486182 - ||  ||  || CSS
|-
|486183 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486184 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486185 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486186 - ||  ||  || CINEOS
|-
|486187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486189 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486193 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486196 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486197 - ||  ||  || CSS
|-
|486198 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486199 - ||  ||  || CSS
|-
|486200 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

486201-486300 

|-
|486201 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486202 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486204 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486205 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486206 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486209 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486212 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486213 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486216 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486217 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486218 - ||  ||  || CSS
|-
|486219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486220 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486224 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486225 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486227 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486228 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486232 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486233 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486234 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486235 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486236 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486238 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486239 Zosiakaczmarek||  ||  || Kusiak, M., Zolnowski, M.
|-
|486240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486242 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486244 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486245 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486249 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486250 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486252 - ||  ||  || LINEAR
|-
|486253 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486254 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486255 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486257 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486260 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486261 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486263 - ||  ||  || OAM
|-
|486264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486265 - ||  ||  || CSS
|-
|486266 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486268 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486270 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486271 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486272 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486274 - ||  ||  || Tenagra II
|-
|486275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486276 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486278 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486281 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486282 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486285 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486287 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486288 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486289 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486290 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486291 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486292 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486296 - ||  ||  || CSS
|-
|486297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486300 - ||  ||  || CSS
|-
|}

486301-486400 

|-
|486301 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486302 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486303 - ||  ||  || OAM
|-
|486304 - ||  ||  || WISE
|-
|486305 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486306 - ||  ||  || OAM
|-
|486307 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486309 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486310 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486311 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486312 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486313 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486315 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486316 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486318 - ||  ||  || OAM
|-
|486319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486321 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486322 - ||  ||  || CSS
|-
|486323 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486325 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486327 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486328 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486329 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486332 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486335 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486336 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486341 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486342 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486343 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486345 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486346 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486347 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486349 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486350 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486351 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486352 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486353 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486354 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486356 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486357 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486362 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486363 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486364 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486365 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486368 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486369 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486373 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486374 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486375 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486376 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486377 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486378 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486379 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486381 - ||  ||  || CSS
|-
|486382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486384 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486387 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486388 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486390 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486391 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486394 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486400 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

486401-486500 

|-
|486401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486402 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486404 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486405 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486406 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486408 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486410 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486411 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486412 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486415 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486416 Mami ||  ||  || Palomar Transient Factory
|-
|486417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486418 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486420 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486421 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486422 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486424 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486426 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486429 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486433 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486434 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486435 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486436 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486439 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486440 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486442 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486443 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486444 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486446 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486447 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486448 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486449 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486451 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486456 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486457 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486461 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486462 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486463 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486464 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486467 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486470 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486472 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486473 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486475 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486476 - ||  ||  || CSS
|-
|486477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486479 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486480 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486482 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486484 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486485 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486486 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486487 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486488 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486489 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486490 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486492 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486493 - ||  ||  || ESA OGS
|-
|486494 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486495 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486499 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|486500 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

486501-486600 

|-
|486501 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486503 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486505 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486507 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486508 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486509 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486510 - ||  ||  || WISE
|-
|486511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486513 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486515 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486516 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486517 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486519 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486520 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486522 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486523 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486524 - ||  ||  || CSS
|-
|486525 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486527 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|486528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486533 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486534 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486535 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486537 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486538 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486540 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486541 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486542 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486545 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486547 - ||  ||  || LINEAR
|-
|486548 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486550 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486552 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486555 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486556 - ||  ||  || CSS
|-
|486557 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486558 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486559 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486560 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486561 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486562 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486563 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486565 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486567 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486570 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486571 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486573 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486575 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486576 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486577 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486578 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486579 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486580 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486581 - ||  ||  || LINEAR
|-
|486582 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486583 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486584 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486586 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486587 - ||  ||  || OAM
|-
|486588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486589 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486592 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486594 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486595 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486597 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486598 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486600 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

486601-486700 

|-
|486601 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486603 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486606 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486607 - ||  ||  || CSS
|-
|486608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486609 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486610 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486611 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486612 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486613 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486615 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486616 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486617 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486618 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486619 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486620 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486622 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486624 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486625 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486626 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|486627 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486629 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486630 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486632 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486633 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486634 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486635 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486636 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486637 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486638 - ||  ||  || CSS
|-
|486639 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486640 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486641 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486642 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486644 - ||  ||  || LONEOS
|-
|486645 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486646 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486647 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486648 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486650 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486651 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486652 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486653 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486655 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486656 - ||  ||  || CSS
|-
|486657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486658 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486661 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486662 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486663 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486664 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486665 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486666 - ||  ||  || WISE
|-
|486667 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486668 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486670 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486671 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486672 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486674 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486675 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486678 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486679 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486682 - ||  ||  || LINEAR
|-
|486683 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486684 - ||  ||  || LINEAR
|-
|486685 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486686 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486687 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486688 - ||  ||  || CSS
|-
|486689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486690 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486695 - ||  ||  || WISE
|-
|486696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486697 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|486698 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486699 - ||  ||  || CSS
|-
|486700 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

486701-486800 

|-
|486701 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486703 - ||  ||  || CSS
|-
|486704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486705 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486706 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486707 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486709 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486710 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486711 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486712 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486713 - ||  ||  || CSS
|-
|486714 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486716 - ||  ||  || LINEAR
|-
|486717 - ||  ||  || LINEAR
|-
|486718 - ||  ||  || LINEAR
|-
|486719 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486720 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486722 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|486723 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486725 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486727 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486728 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486730 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486731 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486732 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486734 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486737 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486738 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486739 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486744 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486745 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486746 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486748 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486749 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486750 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486752 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486753 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486754 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486755 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486756 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486757 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486758 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486759 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486760 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486761 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486763 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486764 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486766 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486767 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486768 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486770 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486771 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|486772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486775 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486776 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486778 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486780 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486781 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486783 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486785 - ||  ||  || CSS
|-
|486786 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486787 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486788 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486790 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486791 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|486792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486794 - ||  ||  || OAM
|-
|486795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486797 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486799 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486800 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

486801-486900 

|-
|486801 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486802 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486806 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486807 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486808 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486809 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486810 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486811 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486813 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486815 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486816 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486818 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486820 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486822 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486823 - ||  ||  || OAM
|-
|486824 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486825 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486826 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486827 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486828 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486829 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486830 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486831 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486833 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486834 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486836 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486837 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486838 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486840 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486841 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486842 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486843 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486846 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486847 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486848 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486849 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486850 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486852 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486855 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486856 - ||  ||  || LONEOS
|-
|486857 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486859 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486860 - ||  ||  || CSS
|-
|486861 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486862 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486864 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486866 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486868 - ||  ||  || WISE
|-
|486869 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486870 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486871 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486872 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486873 - ||  ||  || WISE
|-
|486874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486875 - ||  ||  || WISE
|-
|486876 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486877 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486878 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486880 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486881 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486882 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486884 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486886 - ||  ||  || WISE
|-
|486887 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486888 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486889 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486890 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486892 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486894 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486895 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486897 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486898 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486899 - ||  ||  || WISE
|-
|486900 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

486901-487000 

|-
|486901 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486905 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486907 - ||  ||  || CSS
|-
|486908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486909 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486910 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486912 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486914 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486915 - ||  ||  || LINEAR
|-
|486916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486917 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486918 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486919 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486920 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486921 - ||  ||  || WISE
|-
|486922 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486923 - ||  ||  || OAM
|-
|486924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486925 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486926 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486927 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486928 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486929 - ||  ||  || CSS
|-
|486930 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486931 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486932 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486934 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486935 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486936 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486937 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486938 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486940 - ||  ||  || WISE
|-
|486941 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486942 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486943 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486944 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486946 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486947 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486948 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486949 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486950 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486952 - ||  ||  || WISE
|-
|486953 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486954 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486955 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486956 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486957 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486958 Arrokoth ||  ||  || Hubble Space Telescope
|-
|486959 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486961 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486962 - ||  ||  || WISE
|-
|486963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486965 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486967 - ||  ||  || CSS
|-
|486968 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486969 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486970 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486972 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486973 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486974 - ||  ||  || WISE
|-
|486975 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486976 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486977 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486978 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486979 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486980 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486982 - ||  ||  || CSS
|-
|486983 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486984 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486985 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486986 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486987 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486988 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486989 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486990 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486991 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486994 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486995 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|486996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486997 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|486998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|486999 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|487000 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0486001